LIN eller lin har flere betydninger:
 Linear
 Local Interconnect Network